— японский буддийский монах школы Риндзай и художник.

Жизнь и творчество 
Сэнгай провёл половину своей жизни в Нагате близ Иокогамы, после чего удалился в монастырь Сёфуку-дзи в Фукуоке, первый японский дзэн-монастырь. Здесь он оставался до конца своих дней. Сэнгай получил известность благодаря своим полным парадоксов сочинениям, а также писанным тушью картинам (техника гохуа, в Японии известная как суми-ё). Так как учение риндзай было особо сложным для понимания непосвящённых, монах в своих писаниях старался по возможности облегчить это и объяснить сложные моменты.

Наиболее известной картиной работы Сэнгая является полотно «Круг, треугольник и квадрат». Оно имеет несколько подтекстов. Так, в Японии эти изображения рассматривают как «правильно», «наполовину правильно» и «неправильно» соответственно. Кроме этого, знаки олицетворяют собой стихии: круг — воду, треугольник — огонь, четырёхугольник — землю. Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, познакомивший западный мир с творчеством Сэнгая и переведший многие его сочинения на английский язык, обозначил эту картину как «Универсум».

В XX столетии Идэмицу Садзё собирал живописные работы Сэнгая в своём музее (художественный музей Идэмицу) и таким образом сделал их доступными для широкой публики.

Литература 
 Daisetz T. Suzuki: Der Zen-Meister Sengai. Tuschbilder und Gedichte. Herausgegeben von Eva von Hoboken. Köln: DuMont 1985; ISBN 3-7701-1605-4
 Shuichi Kato: Geheimnis Japan. Orbis Verlag, München 2001. ISBN 3-572-01265-1.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1750 году
Родившиеся в Японии
Умершие в 1837 году
Умершие в Японии
Дзэнские монахи
Художники Японии